Elba har flera betydelser.

Personer
Idris Elba, skådespelare

Platser

Finland 

 Elba (ö i Finland), Norra Österbotten, Uleåborg,

Italien 

 Elba, ö, Toscana, Provincia di Livorno,

Sverige 

 Elba (Mälaren), ö, Västmanlands län,

USA 

 Elba, Alabama, countyhuvudort, Coffee County, 
 Elba (ort i USA, Minnesota), Winona County, 
 Elba (ort i USA, Nebraska), Howard County, 
 Elba (ort i USA, New York), Genesee County, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar